Profel oder PROFEL steht für:

 PROFEL – European Association of Fruit and Vegetable Processors (Europäische Vereinigung der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie)
 Profel Continental Team, belgisches Radsportteam